Szumiąca – szczyt w Gorcach

3 miejscowości w Polsce: 
 Szumiąca – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Lubiewo
 Szumiąca – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz 
 Szumiąca – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Kamień Pomorski